708-й отдельный разведывательный артиллерийский Новгородский дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.
Паолевая почта 29127
Сокращённое наименование — 708-й орадн РГК.

История 
Дивизион сформирован в г. Москва Бауманским РВК 3 января 1942 г. по приказу НКО и директивы Московского городского военкомата от 3.12.41г. за № 6966сс на базе дивизиона АИР 447 корпусного артиллерийского полка. После завершения формирования и боевого слаживания 10 февраля 1942 г. дивизион направлен на Волховский фронт.
В действующей армии с 10.02.1942 по 10.06.1944.
В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерии соединений и объединений 4-й армии, 52-й армии, 59-й армии, 2-й уд. армии Волховского и 67-й армии Ленинградского фронтов.
10 июня 1944 года в соответствии с приказом НКО СССР от 16 мая 1944 года № 0019, директивы заместителя начальника Генерального штаба РККА от 22 мая 1944 г. № ОРГ-2/476 708-й орадн обращён на формирование 7 пабр 67-й армии .

Состав 
до августа 1943 года
Штаб
Хозяйственная часть
батарея оптической разведки  (БОР)
батарея звуковой разведки (БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
артиллерийский метеорологический взвод (АМВ)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
хозяйственный взвод

с августа 1943 года
Штаб
Хозяйственная часть
1-я батарея звуковой разведки (1-я БЗР)
2-я батарея звуковой разведки (2-я БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки (ВЗОР)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
хозяйственный взвод

Подчинение

Командование дивизиона 
Командир дивизиона
 майор Осадчий Иван Кузьмич

Начальник штаба дивизиона
 капитан Малахов
 капитан Лебедев Василий Семёнович
 майор Харитонов Иван Николаевич

Заместитель командира дивизиона по политической части
 политрук Шафран
 ст. политрук, капитан, майор Щуров Семён Ефимович

Помощник начальника штаба дивизиона
 ст. лейтенант Беляев Николай Алексеевич

Помощник командира дивизиона по снабжению
 ст. лейтенант Чуриков Андрей Исаевич

Командиры подразделений дивизиона  

Командир  БЗР (до августа 1943 года)
 ст. лейтенант Захаров 

Командир 1-й БЗР 
 ст. лейтенант, капитан Клименко Сидор Максимович 

Командир 2-й БЗР
 ст. лейтенант Островский Иван Иванович

Командир БТР
 ст. лейтенант Кузенков
 ст. лейтенант Сундуков Николай Фролович

Командир ВЗОР

Командир ФГВ
 лейтенант Акимов Николай Александрович

Командир АМВ (до августа 1943 года)
 лейтенант  Юрин Иван Николаевич

Награды и почётные наименования

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
 http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/271026-sbornik-prikazov-narodnogo-komissara-oborony-sssr-1941-1944-o-prisvoenii-naimenovaniy-chastyam-soedineniyam-i-uchrezhdeniyam-krasnoy-armii#mode/inspect/page/212/zoom/4
 https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=156302578&backurl=q%5C708%20орадн::use_main_string%5Ctrue::group%5Call::types%5Copersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie&static_hash=f72666a0308621303c3dded00645413dv2
 https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=156302578&backurl=q%5C708%20орадн::use_main_string%5Ctrue::group%5Call::types%5Copersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie&static_hash=f72666a0308621303c3dded00645413dv2
 https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=156302578&backurl=q%5C708%20орадн::use_main_string%5Ctrue::group%5Call::types%5Copersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie&static_hash=f72666a0308621303c3dded00645413dv2
 https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=156302578&backurl=q%5C708%20орадн::use_main_string%5Ctrue::group%5Call::types%5Copersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie&static_hash=f72666a0308621303c3dded00645413dv2
 
 

Воинские части и формирования, созданные в 1942 году

Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны